Czerniewice bezeichnet Orte und Gebäude in Polen:
 Czerniewice (dt. Tscherniewitze), Hauptort der Landgemeinde Czerniewice in der Woiwodschaft Łódź
 Czerniewice (Choceń), ein Dorf der Landgemeinde Gmina Choceń in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Czerniewice (dt. Czernewitz), ein Stadtteil der Stadt Toruń (Thorn); siehe Toruń#Stadtteile und Verwaltungsgliederung
 Czerniewice, ein Stadtteil der Stadt Legnica (Liegnitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Czerniewice, ein denkmalgeschütztes Herrenhaus in der Stadt Legnica (Liegnitz)